Caumartin ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-François-Paul Le Fèvre de Caumartin (1668–1733), französischer Kommendatarabt, Bibliothekar und römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Havre – Caumartin (Métro Paris), unterirdischer Umsteigebahnhof der Pariser Métro